Чемпионат мира по фигурному катанию 1998 года был проведён Международным союзом конькобежцев 27 марта—5 апреля на арене Таргет-центр в Миннеаполисе, США. Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду.

Чемпионами мира стали среди женщин представитель США Мишель Кван, среди мужчин представитель России Алексей Ягудин, среди пар  представители России Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, представители России Анжелика Крылова и Олег Овсянников победили в танцах.

Из-за большого числа участников соревнования проводились в группах А и В.

Медальный зачёт

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (мужчины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (женщины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (пары)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (танцы)

Мир1998
Международные спортивные соревнования в Миннеаполисе
Март 1998 года
Апрель 1998 года